Elizabeth Acres ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elizabeth Acres (Florida), im Hillsborough County
 Elizabeth Acres (Virginia), im Portsmouth (city) County